Paro United Football Club é um clube de futebol butanês com sede em Paro. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol do Butão